Il toponimo Izvoarele (da Izvor, fonte, sorgente) può riferirsi a diverse località della Romania:
 Izvoarele, comune del distretto di Giurgiu
 Izvoarele, comune del distretto di Olt
 Izvoarele, comune del distretto di Prahova
 Izvoarele, comune del distretto di Teleorman
 Izvoarele, comune del distretto di Tulcea
 Izvoarele Sucevei, comune del distretto di Suceava